

Шабановське сільське поселення — сільське поселення, Сєверський район, Краснодарський край
 Шабановське сільське поселення — сільське поселення, Омутинський район, Тюменська область